La LEN Champions League 2014-2015 è stata la 52ª edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

Primo turno di qualificazione 
Dodici squadre sono inserite in due gironi da sei squadre ciascuno. Si qualificano al secondo turno di qualificazione le prime cinque squadre di ciascun girone.

Gruppo A

Gruppo B

Secondo turno di qualificazione 
Sedici squadre (tra cui le dieci qualificate dal 1º turno) sono inserite in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Le prime due di ciascun girone si qualificano al 3º turno di qualificazione.

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Terzo turno di qualificazione 
Le otto squadre qualificate dal secondo turno si affrontano in quattro sfide ad eliminazione diretta ad andata e ritorno. Le gare di andata si sono disputate il 29 ottobre, quelle di ritorno il 12 novembre.

Turno preliminare 
Sono direttamente ammesse al turno preliminare le squadre con il ranking più alto di ciascuno degli otto campionati principali: Jug Dubrovnik per la Croazia, Barceloneta per la Spagna, Spandau per la Germania, Olympiakos per la Grecia, Eger per l'Ungheria, AN Brescia per l'Italia, Partizan per la Serbia e Galatasaray per la Turchia. A queste si aggiungono le quattro squadre qualificatesi dal terzo turno: Primorje, Pro Recco, Radnički e Szolnok.

Gruppo A

Gruppo B

Final Six

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Vincitore

Classifica marcatori 
Aggiornata al 30 maggio 2015.

Voci correlate 
 LEN Euro Cup 2014-2015
 LEN Euro League Women 2014-2015

Collegamenti esterni 
 

Sport acquatici nel 2014
Sport acquatici nel 2015
Edizioni della LEN Champions League